Lack kan som auktorsförkortning betyda:

 H. Walter Lack
 Hans Walter Lack

Robotskapade auktorsförkortningar